Renzel ist der Name folgender Orte:

 Quickborn-Renzel, ein Ortsteil der Stadt Quickborn

Renzel ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Renzel (1904–1958), deutscher Holzbildhauer und Politiker
 Hermann Renzel (1846–1922), deutscher Benediktinerabt
 Markus Renzel, deutscher Springreiter

Siehe auch:

 Rentzel
 Rentzell
 VKF Renzel